Chartister kan vara:

 Chartister (Portugal) –  ett konstitutionellt moderat parti i Portugal
 Chartister (England) – en rörelse för social och politisk reform i Storbritannien under mitten av 1800-talet